Pêcheur (französisch Fischer), Le Pêcheur oder Pecheur ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Pêcheur (* 1950), französischer Beamter, Mitglied des Staatsrates
 Didier Le Pêcheur (* 1959), französischer Autor und Regisseur
 Maxim Pecheur (* 1990), deutscher Jockey
 Sierra Pecheur (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin